Bonnierhuset kan avse: 

 Bonnierhuset, Torsgatan – byggnad i Stockholm färdig 1949 ritad av Ivar Tengbom
 Bonnierhuset, Sveavägen – en byggnadsminnesmärkt byggnad på Sveavägen i Stockholm
 Nedre Manilla – en villa på Djurgården i Stockholm
 Bonniers Konsthall – i Stockholm öppnad 2006
 Eva Bonniers sommarhus – en sommarvilla uppförd i fornnordisk stil 1904 på Dalarö

Se även 
 Bonnierkoncernen